20 Years of Jethro Tull — збірка англійської групи Jethro Tull, який був випущений 27 червня 1988 року.

Композиції 
 Song for Jeffrey - 2:51
 Love Story - 2:49
 Fat Man - 2:58
 Bourée - 4:04
 Stormy Monday Blues - 4:07
 A New Day Yesterday - 4:19
 Cold Wind To Valhalla - 1:31
 Minstrel in the Gallery - 2:11
 Velvet Green - 5:54
 Grace - 0:42
 Jack Frost and the Hooded Crow - 3:21
 I'm Your Gun - 3:18
 Down at the End of Your Road - 3:32
 Coronach - 3:51
 Summerday Sands - 3:44
 Too Many Too - 3:27
 March the Mad Scientist - 1:48
 Pan Dance - 3:26
 Strip Cartoon - 3:17
 King Henry's Madrigal - 3:00
 A Stitch in Time - 3:38
 17 - 3:07
 One for John Gee - 2:05
 Aeroplane - 2:17
 Sunshine Day - 2:25
 Lick Your Fingers Clean - 2:46
 The Chateau D'Isaster Tapes: Scenario/Audition/No Rehearsal - 11:12
 Beltane - 5:20
 Crossword - 3:36
 Saturation - 4:20
 Jack-A-Lynn - 4:40
 Motoreyes - 3:38
 Blues Instrumental (Untitled) - 5:17
 Rhythm in Gold - 3:07
 Part of the Machine - 6:55
 Mayhem, Maybe - 3:05
 Overhang - 4:27
 Kelpie - 3:31
 Living in These Hard Times - 3:10
 Under Wraps 2 - 2:15
 Only Solitaire - 1:30
 Salamander - 2:51
 Moths - 3:26
 Nursie - 1:34
 Witch's Promise - 3:49
 Bungle in the Jungle - 3:36
 Farm on the Freeway - 6:48
 Thick as a Brick - 6:39
 Sweet Dream - 4:35
 The Clasp - 3:31
 Pibroch (Pee Break)/Black Satin Dancer - 4:02
 Fallen on Hard Times - 4:00
 Cheap Day Return - 1:22
 Wond'ring Aloud - 1:54
 Dun Ringill - 3:05
 Life's a Long Song - 3:18
 One White Duck / 010 = Nothing at All - 4:36
 Songs from the Wood - 4:30
 Living in the Past - 4:07
 Teacher - 4:48
 Aqualung - 7:44
 Locomotive Breath - 6:00

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Гленн Корнік — бас-гітара
 Джон Еван — клавіші

Джерела 
 20 Years of Jethro Tull  allmusic
 20 Years of Jethro Tull disc 1  last.fm
 20 Years of Jethro Tull disc 2  last.fm
 20 Years of Jethro Tull disc 3  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Червень 1988